Les seigneurs des Baux constituent l'une des familles les plus puissantes de la basse-Provence médiévale. Ils installent un pouvoir local sur le comté de Provence à la fin du premier millénaire. Mais cette domination est contrecarrée au  par le comte de Barcelone, dont la prise de pouvoir marque la fin de la maison des Baux. Ils étaient des seigneurs indépendants, châtelains des Baux et d'Arles, et exerçaient une autorité considérable au niveau local.

Les seigneurs des Baux 

La liste ci-dessous recense la succession des seigneurs (princes) des Baux, depuis leur origine jusqu'à la Révolution.

 en 851, un certain Leibulf est mentionné comme tenant du château des Baux.

Maison des Baux 
 en 987, une charte mentionne Pons le Jeune (mort entre 1028 et 1032 ; alias  (des vicomtes d'Arles), marié à Profecte de Berre) comme seigneur des Baux
  (né vers 970, mort après 1059 vers 1069), fils du précédent — ou petit-fils, car certains auteurs ajoutent une génération supplémentaire : Guillaume — et le premier à prendre le nom des Baux ; x Enaurs/Inauris d'Agout d'Apt ou bien de Cavaillon
 Guillaume Hugues, fils du précédent ; x Vierne
  (mort en 1150), fils du précédent ; x Étiennette de Provence-Gévaudan
  (mort en 1179), fils du précédent ; x Précieuse
  (mort entre 1170 et 1180), fils du précédent
  (mort vers 1181), également prince d'Orange par ses noces avec  d'Orange en 1173, oncle du précédent, frère d' et fils cadet de . Ses propres fils cadets sont : 
 ( de sa branche ; v. 1175-1201), souche de la branche des Baux de Berre, avec Meyrargues, Marignane, Puyricard, Istres, Vitrolles, etc. Son fils Raymond des Baux-Meyrargues († v. 1237) devient vicomte de Marseille en épousant Alasacie (Alix) de Marseille, et le couple compte dans sa postérité italienne :
les del Balzo (des Baux), ducs d'Andria, ducs de Venosa, comtes de Montescaglioso et d'Acerra, etc. :  Bertrand III (1295-1347 ; fils de Bertrand II, né v. 1245-† v. 1309, et petit-fils de Guillaume, né v. 1213-† v. 1266, lui-même fils dudit Raymond), François  († v. 1422, fils de Bertrand III, et frère de Sancie des Baux qui maria Jean d'Enghien de Lecce et fut la mère de Marie d'Enghien-Lecce, l'épouse de Raimondello des Ursins des Baux de Soleto ci-dessous), Marguerite des Baux (1394-1469 ; fille de François  et de Sveva Orsini del Balzo di Nola — la sœur de Raimondello des Ursins des Baux (d'Orange) di Soleto ci-dessous — et femme de , comte de St-Pol, Brienne et Conversano :  descend de ce couple, et  aussi d'une autre façon ; et encore les rois d'Angleterre par leur fille Jacquette), l'empereur Jacques (1354-1383 ; demi-frère aîné de Marguerite), François II (1410-1482 ; neveu de Jacques et de Marguerite), Pierre (Pyrrhus) (v. 1430-1491; fils de François II et père, entre autres enfants, de la reine Isabelle)... ;
 († 1218) et son fils Guillaume II († 1239) continuent les princes d'Orange (Postérité innombrable ;  en descend aussi, par la branche Chalon-Arlay-Orange : — cf. Guillaume, Jeanne — suivie des Orléans-Longueville : cf. Louis). La branche cadette des co-princes d'Orange, sires de Courthézon et de Suze, présente aussi une double postérité italienne : 
les del Balzo di Soleto, signori di Galatina (issus de Hugues/Ugo d'Orange-Courthézon di Soleto († 1319), un des fils de Bertrand III d'Orange-Courthézon-Suze († 1305) : voir plus loin l'arbre généalogique), d'où — par le mariage de la fille dudit Ugo, Sveva des Baux de Soleto, sœur de Raimondo del Balzo, avec Roberto Orsini di Nola — les Orsini del Balzo, Princes de Tarente et Altamura (par exemple Raymond/Raimondello des Ursins des Baux de Soleto, fils de Nicola Orsini et petit-fils de Sveva et Roberto), avec une immense descendance européenne :  les articles Aliénor Plantagenêt, Principauté de Tarente et reine Isabelle ; 
et les del Balzo, comtes d'Alessano (mars 1490) et barons de Specchia (issus de Giovanni Teodino († 1351 ; alias Jean-Théodin), frère puîné d'Hugues/Ugo — ou bien son neveu, fils de son frère Amiel ?. Pour des généalogies générales actuelles ou (dé)passées, voir.
  (né v. 1173-† en 1240), seigneur des Baux (comme ses descendants ci-après), fils aîné de  († v. 1181/1183), et frère aîné de Bertrand II de Berre et de Guillaume  d'Orange ci-dessus ; aussi vicomte de Marseille par sa femme Barrale, fille unique du vicomte Raimon Jauffre de Marseille ; sa fille Alasacie des Baux épouse Guilhem de Sabran, fils de Guilhem
  (mort en 1268), fils du précédent, Grand-justicier de Naples, seigneur de Loriol, Bédoin, Entraygues et Caromb par inféodation du marquis de Provence Raimon VII en août 1240 ; x Sibylle d'Anduze, fille de Pierre Bermond d'Anduze et Sauve (Gard), et de Constance de Toulouse, fille de . Dont :
 ses filles Marquise des Baux, et Cécile Passerose des Baux, épousent respectivement , et  (d'où une innombrable postérité par leur petit-fils Juan Manuel, dont Henri IV et, par d'autres chemins, Louis XV)
 (mort en 1305), fils du précédent, sgr. d'Aubagne et des Baux, aussi comte d'Avel(l)in (Avellino) en Italie ; x  Philippine de Poitiers-Valentinois, fille d'Aymar III et Sibylle de Beaujeu, d'où  et  qui suivent ; x  Agathe de Mévouillon, d'où postérité, dont :
- Agou(l)t de Caromb sénéchal de Beaucaire, Nîmes, Toulouse et Albi, capitaine général en Languedoc, et sa descendance, notamment de Tournon et d'Uzès ; - Cécile Rascasse des Baux, morte en 1342, dame de Caromb, Beaumes-de-Venise, Bédoin, Entraigues, Loriol et Mormoiron, x 1314 Raymond-Guillaume de Clermont-Lodève seigneur de Budos ; et - Sibylle des Baux, † en 1360, x , neveu de Philippine ci-dessus, d'où la suite de la Maison de Poitiers, dont la célèbre Diane, une autre ancêtre de 
  (mort en 1312), fils du précédent, aussi comte d'Avel(l)in(o)
  (mort en 1351), fils du précédent, comte d'Avelin, assassiné par Louis de Tarente, mari de la reine Jeanne ;
 Robert (mort en 1354), fils du précédent, comte d'Avelin, assassiné par sa femme Marie d'Anjou ;
  (mort en 1372), frère du précédent et fils de , comte d'Avelin ; x Jeanne, fille de , vicomte de Turenne et d'Aliénor de Comminges
Alix (morte en 1426), dame des Baux, fille du précédent, comtesse d’Avellino sous la tutelle de son grand-père  Roger de Beaufort, puis de son oncle Raymond de Turenne, enfin de son premier époux Odon de Thoire-Villars. Sans postérité, elle lègue les Baux à Guillaume des Baux, duc d'Andria (fils de François), mais les comtes de Provence accaparent la seigneurie devenue baronnie.

Après la mort d'Alix, les Baux sont annexés au domaine des comtes de Provence.

Domination des comtes de Provence 
  (1427-1434)
 René (1434-1480)
  (1480-1482)

À la mort de  d'Anjou, son cousin , roi de France, écarte  duc de Lorraine de la succession et annexe la Provence.

Domination du roi de France 
  (1482-1483)
  (1483-1498)
  (1498-1513)
  (1515-1547)
  (1547-1559)
  (1559-1560)
  (1560-1574)
  (1574-1589)
  (1589-1610)
  (1610-1643)

Barons des Baux 
 Bernardin des Baux (1513-1528)
 Anne de Montmorency (1528-1567)
 Honoré des Martins (1567-1582)
 Jacques de Bauche, seigneur de Vers, Séderon et Vacquières (1582-1621)
 Antoine de Villeneuve, gouverneur des Baux (1621-1631)

En 1631, vente du domaine des Baux à la communauté et démolition du château.

Capitaines-viguiers des Baux 
Le capitaine-viguier chargé de commander la place, va devenir l'homme fort de la citadelle après la mort de Montmorency.
 Claude de Manville (1528-avant 1553)
 Fonctions occupées par la veuve de Manville jusqu'en 1553
 Pierre de Cotheron (1553-1560)
 Jehan de Manville (1560-1562)
 Jehan de Quiqueran-Ventabren (1562-1563)
 Gauchier de Quiqueran (1563-1564)
 Valentin de Grille (1564-1575)
 Pierre de Véran (1575-1607)
 Pierre de Savournin (1607-1618)
 Jacques de Vérassy (1618-1631)
 Nicolas Vincent (1631-)
 Charles de Laugier (1642-1662)

Marquis des Baux 
En , le roi de France  fait don de la seigneurie des Baux aux princes de Monaco. Le don est confirmé par arrêt en date du .
 1642-1643 :  (1597-1662),  premier titulaire, donne le titre à son fils:
 1643-1651 : Hercule des Baux (1623-1651)
 1662-1701 : Antoine de Monaco (1661-1731), petit-fils du précédent /
 1717-1718 :  Antoine-Charles de Monaco (1717-1718), fils aîné de Jacques de Goyon de Matignon et de Louise-Hippolyte de Monaco
 1720-1733 : Honoré de Monaco (1720-1795), fils de Jacques de Goyon de Matignon et de Louise-Hippolyte de Monaco
 1758-1814 : Honoré de Monaco (1758-1819), fils du précédent
 Oscar Grimaldi (1814-1894), fils illégitime d', titré par son père
 1819-1841 : Florestan de Monaco (1785-1856), frère d'
 1841-1856 : Charles de Monaco (1818-1889), fils du précédent
 1856-1889 : Albert de Monaco (1848-1922), fils du précédent
 1889-1922 : Louis de Monaco (1870-1949), fils du précédent
 1944-1949 : Rainier de Monaco (1923-2005), petit-fils du précédent
 1958-2005 : Albert de Monaco (1958-), fils du précédent
 Depuis 2014 : Jacques de Monaco (2014-), fils du précédent

Arbre généalogique simplifié des seigneurs des Baux 

Notes :

Arbre généalogique des seigneurs des Baux de Berre, duché d'Andrie

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 Jacques de Font-Réaulx, « Le trésor des chartes des Baux », dans Provence historique, 1954, , ,  (lire en ligne)
 .
 Régis Veydarier, « Raymond de Turenne dans l'historiographie provençale: une mythe national? » in .
 .
 .
 .
 .
 F. Canali et V. Galati, Il Complesso di Santa Caterina a Galatina sito Unesco? Un importante cantiere tra Tardogotico ed 'Umanesimo Gentile' per l'espiazione cristiana del tarantismo, « ASUP-Annali di Storia dell'Urbanistica e del Paesaggio », 1, 2013 (2015), .
 .
 F. Canali et V. Galati, Architetture e ornamentazioni dalla Toscana agli Umanesimi baronali del Regno di Napoli, alla fine del Quattrocento. Orizzonti progettuali tra Giuliano da Maiano e Francesco di Giorgio Martini. Fulcri architettonici, espansioni urbane e rifondazioni di 'Terre' nella committenza dei due rami dei Del Balzo "Conti di Alessano e Baroni di Specchia" e conti di Castro e Ugento e signori di Tricase e Nardò nel Salento meridionale e a Giovinazzo, « B.S.S:F. - Bollettino della Società di Studi Fiorentin i», 24-25, 2015-2016, .
 Maurice Pezet, Les belles heures du Pays d'Arles, Ed. Jeanne Laffitte, 1982, .

Articles connexes 
 Guerres baussenques
 Les Baux-de-Provence

Liens externes 
  MedLands genealogy of the des Baux family
 
 GENEALOGY Maison del Balzo/des Baux by Gioacchino del Balzo with extensive bibliography
 Grand Armorial du Comtat Venaissin, sur le site jean.gallian.free.fr

Seigneur des Baux

Personnalité provençale du XIe siècle
Personnalité provençale du XIIe siècle
Personnalité provençale du XIIIe siècle
Personnalité provençale du XIVe siècle
Personnalité provençale du XVe siècle
Personnalité provençale du XVIe siècle
Personnalité provençale du XVIIe siècle
Baux